Block Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Block Lake (Minnesota), im Otter Tail County, Minnesota 
 Block Lake, anderer Name des Basin Lake (Liberty County, Texas) 
 Block Lake, anderer Name des Telstar Lake, Washburn County, Wisconsin 

in Kanada:
 Block Lake (Ontario), in der Provinz Ontario 

auf Südgeorgien:
 Block Lake (Südgeorgien)